Slovo Orlík (slovotvorně 'malý orel') může označovat:

místa
 Orlík nad Vltavou – obec v okrese Písek
 Orlík (Sudislav nad Orlicí) – část obce Sudislav nad Orlicí v okrese Ústí nad Orlicí
 Nižný Orlík – slovenská obec v okrese Svidník v Prešovském kraji
 Vyšný Orlík – slovenská obec v okrese Svidník v Prešovském kraji

vodní plochy
 Vodní nádrž Orlík – vodní nádrž na řece Vltavě

vrchy
 Orlík (Hrubý Jeseník) (1204 m) – hora v pohoří Hrubý Jeseník 9 km od města Jeseník
 Orlík (678 m) – vrch 4 km od Humpolce
 Orlík (Kaznějovská pahorkatina) (399,6 m) – vrchol v Kaznějovské pahorkatině, jihozápadně od Třemošné v okrese Plzeň-sever
 Orlík (Valeč) – vrch jihovýchodně od Valče

v kultuře
 Orlík (hudební skupina) – hudební skupina
 Orlík (drama) – divadelní hra Edmonda Rostanda, pojednávající o vévodovi Zákupském
 Orlík (opera) – opera Arthura Honeggera a Jacquese Iberta podle hry Edmonda Rostanda

věc
 Orlík (hodinky) – náramkové hodinky značky PRIM z roku 1965
 Pivo Orlík – humpolecké pivo
 Orlík (kompresor) – typ kompresoru, název firmy
 Orlík (obrněný vlak) – vlak československých legionářů
 Orličan VT-116 Orlík II – celodřevěný československý větroň (kluzák)
 Orlík (námořní loď) – československá obchodní loď
Orlík (loď) – zadokolesový vlečný motorový remorkér na Labi
 PZL-130 Orlik – polský turbovrtulový cvičný letoun

zoologie
 orlík (pták) – české rodové jméno pro několik rodů jestřábovitých ptáků
 orlík chocholatý
 orlík kejklíř
 orlík krátkoprstý
 orlík rudoprsý
 orlík tmavoprsý

osobu
 Emil Orlik (1870–1932) – malíř
 Napoleon II. (1811–1832) – přezdívka vévody Zákupského, syna císaře Napoleona I.

stavby
 Orlík (zámek) – zámek na levém břehu Vltavy v okrese Písek
 Orlík (hrad, okres Pelhřimov) – zřícenina hradu u Humpolce
 Orlík (rozhledna) – rozhledna na hradě
 Orlík (hrad, okres Ústí nad Orlicí) – zaniklý hrad nedaleko Brandýsa nad Orlicí
 Orlík (dělostřelecká tvrz) – dělostřelecká tvrz u Jeseníku
 Plzeň-Orlík (železniční zastávka) – železniční zastávka na železniční trati Plzeň – Žatec v katastrálním území Bolevec
Vodní elektrárna Orlík

Podobné názvy 
 Vorlíček

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno